MDK peut désigner dans différents domaines :

My Dumb Kitty : Zekah

Jeu vidéo 
 MDK, un jeu vidéo sorti en 1997 ;
 MDK 2, la suite du jeu vidéo MDK ;
 MDK, évoque également le jeu Mario vs. Donkey Kong et ses suites.

Musique 
 Mekanïk Destruktïw Kommandöh, également appelé MDK, l'album studio du groupe français Magma.
Morgan David King, compositeur de musique électronique Canadien

Code 
 MDK, code de l'Aéroport de Mbandaka.